Esistono più comuni francesi con questo nome

Lunas – Dordogna
Lunas – Hérault